ASW (bedrijf), het bedrijf Automatic Screw Works te Nijmegen
 ASW (voetbalvereniging) - Voetbalvereniging uit Waddinxveen
 Interdisciplinaire Sociale Wetenschap, voorheen Algemene Sociale Wetenschappen (ASW)
 ASW, een vliegtuigtype van Alexander Schleicher GmbH & Co
 Anti-submarine warfare (ASW) in het Nederlands onderzeebootbestrijding